Ladislav Malý je jméno, které může náležet následujícím osobám:

 Ladislav Malý (1946) – katolický aktivista a signatář Charty 77, autor knih Konec liberalismu v Česku. A co dál? a Stavovský stát
 Ladislav Malý (1920) (1920–1951) – český exulant, jeden z aktérů Babického případu 
 Ladislav Malý (1862) (1862–1956) – český spisovatel, čestný občan Staré Huti
 Ladislav Malý (fotbalista) – český fotbalista (I. liga 1961/62 KPS Brno)

Související články 
 Malý – příjmení